Жаба може бити:

Жаба, животиња, врста водоземца.
Жабе (комедија Аристофана), комедија старогрчког драматурга, Аристофана.